Петров Борис Миколайович (1913—1980) — вчений у галузі автоматичного керування, академік АН СРСР (1960).
 Петров Борис Миколайович (1939) — російський актор, народний артист Росії (1999).